Национальный чемпионат I 1949/1950 () — 47-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1949/1950
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1949 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1950 году